Paksi József

 Paksi József (1884–1961) pártmunkás, asztalos

Paksy József

 Paksy József (1851–1924) főügyész
 Paksy József zeneszerző

Hasonló nevűek

 Szathmári Paksi József (1763–1848) református püspök